Hrvatski svjetski kongres, međunarodna, neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija hrvatskoga naroda
 Hrvatski sabor kulture, krovna organizacija kulturno-umjetničkog amaterizma u Republici Hrvatskoj
 Hrvatsko-srpska koalicija, vodeći politički savez u Hrvatskoj od 1906. do 1918.
 Hochsauerlandkreis (HSK), kotar u njemačkoj saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija